Емельян Михеевич Лазько () — директор Северской МТС Краснодарского края, Герой Социалистического Труда (06.05.1948).

Биография 
Родился в с. Львовское (ныне — в  Краснодарского края).

С середины 1930-х гг. директор Северской МТС Ильского района Краснодарского края.

В период немецкой оккупации (август 1942 — январь 1943) — командир партизанского отряда «Иль». Награждён орденом Красной Звезды (15.11.1943).

После освобождения района от фашистов — снова директор Северской МТС (до 1958 года).

Герой Социалистического Труда (06.05.1948) — за получение высоких урожаев в колхозах зоны обслуживания МТС.

Сочинения:
 Лазько Е., Чирков П. Как мы будем убирать кукурузу (Северская МТС. Краснодарский край) // Сельское хозяйство. — 1955. — 6 авг.

Его именем названа улица в станице Северская.

Источники 
 История села Львовского на Кубани / В. В. Криводед ; Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств. — Краснодар, 2002. — 192 с. (В 2004 г. селу Львовскому (Северского района) исполняется 120 лет. В кн. дан материал о Героях Социалистического Труда — М. Д. Лотникове и Е. М. Лазько)
 Герои страны 

Партизаны Великой Отечественной войны
Умершие в XX веке